Vauquelin ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Vauquelin de La Fresnaye (1536–um 1607), französischer Dichter
 Kévin Vauquelin (* 2001), französischer Radsportler 
 Louis-Nicolas Vauquelin (1763–1829), französischer Apotheker und Chemiker
 Nicolas Vauquelin des Yvetaux (1567–1649), französischer Dichter